novak, osoba na služenju vojnog roka
 Novak (prezime)
 Novak Disislavić, hrvatski knez
 Novak Đoković, srpski tenisač